Tomoe bezeichnet

einen Vornamen:
 der Vorname einer weiblichen Samurai, Tomoe Gozen.
 Der Vorname einer japanischen Langstreckenläuferin, Tomoe Abe.

als Begriff:
 ein japanisches Symbol, Tomoe (Symbol).

als Lied:
 der schwedischen Bubblegum-Band Smile.dk.